Устинская — гора на Южном Урале. Административно находится в Белорецком районе Башкортостан.

Между Устинской Тихая (774,4 м) в направлении север — юг расположено Журавлиное Болото, исток реки Тирлян.

Расположена Устинская возле хребта Ялангас.

Ссылки 
 
 Вид на Ялангас с горы Устинская посредством объектива «фиш-ай»

Примечания 

Горные вершины Белорецкого района